Reußwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Reußwalde, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Ruski Bór, Waldsiedlung im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Reußwalde, Kreis Wehlau, Ostpreußen: nach 1945 untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland